Hocker steht für:

 ein Sitzmöbel, siehe Schemel
 ein in mit angezogenen Beinen auf der Seite liegender Toter, siehe Hockergrab

Hocker ist der Familienname folgender Personen:
 Cole Hocker (* 2001), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Frank Hocker (* 1956), deutscher Gitarrist und Sänger
 Gero Hocker (* 1975), deutscher Politiker (FDP), MdL, Generalsekretär FDP Niedersachsen
 Jodocus Hocker († 1566), lutherischer Theologe
 Nikolaus Hocker (1822–1900), deutscher Autor
 Wilhelm Hocker (1812–1850), deutscher Schriftsteller und Weinmakler

Siehe auch:

 Höcker
 Hoker
 Hooker